Torneo Apertura 2006 puede referirse a:

 Torneo Apertura 2006 en Argentina.
 Torneo Apertura 2006 en Bolivia.
 Torneo Apertura 2006 en Chile.
 Torneo Apertura 2006 en Colombia.
 Torneo Apertura 2006 en Costa Rica.
 Torneo Apertura 2006 en El Salvador.
 Torneo Apertura 2006 en Honduras.
 Torneo Apertura 2006 en México.
 Torneo Apertura 2006 en Nicaragua.
 Torneo Apertura 2006 en Panamá.
 Torneo Apertura 2006 en Paraguay.
 Torneo Apertura 2006 en Perú.
 Torneo Apertura 2006 en Uruguay.
 Torneo Apertura 2006 en Venezuela.

Véase también
 Torneo Clausura 2006,  desambiguación.
 Torneo Apertura 2005,  desambiguación.
 Torneo Apertura 2007,  desambiguación.